Hibernaculum puede referirse a:

 Hibernaculum (Earth): un álbum de la banda estadounidense Earth, de 2007.
 Hibernaculum (Grimm): un episodio de la cuarta temporada de la serie de TV Grimm.